«Перевёртыши» (2002) — рассказ украинских писателей Марины и Сергея Дяченко.
 «Перевёртыши» (, 2004) — фильм американского режиссёра Тодда Солондза.
 «Перевёртыши» (, с 2005 года) — армянский комедийный телесериал.
 «Перевёртыши» (, 2009) — сборник рассказов Брайана Стэблфорда.

См. также 
 Перевёртыш (значения)